Flinker ist der Familienname folgender Personen:

 August Flinker (1853–1908), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Flinker (1923–1991), französischer Galerist, Sohn von Martin Flinker
 Martin Flinker (1895–1986), österreichischer Schriftsteller, Buchhändler und Verleger
 Moshe Ze’ev Flinker (1926–1944), niederländischer Tagebuchautor, Opfer des Holocaust
 Robert Flinker (1906–1945), österreichischer Arzt und Schriftsteller